Schnatterbach und Schnatterbächle sind Gewässernamen:

 Schnatterbach (Pudelbach), linker Oberlauf des Pudelbachs (zum Gerolsbach, zur Ilm, zur Abens) bis Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Schnatterbach (Schwarzwasserbach), rechter Zufluss des Schwarzwasserbachs (zum Lech zwischen Stanzach und Forchach), beide Orte im Bezirk Reutte, Tirol

 Schnatterbächle, rechter Zufluss des Hirschbachs (zur Sall) in Tiefensall, Gemeinde Zweiflingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg